Cortijo del Cura puede referirse a:

Lugares 
En España
 Cortijo del Cura, localidad del municipio de Corte de Peleas, en la provincia de Badajoz.
 Cortijo del Cura, localidad del municipio de Riópar, en la provincia de Albacete.
 Cortijos del Cura, localidad del municipio de Galera, en la provincia de Granada.